Натуральне число 273
 273 рік до нашої ери
 273 рік нашої ери